

Свідник — місто в Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Сьвідник — село в гміні Марцишув Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвідник — село в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Сьвідник — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства